Gossip (‘murmuración’ en inglés) puede referirse a:

 Gossip Events Productions, una productora española.
 (The) Gossip, grupo estadounidense de indie rock.
 Gossip Girl, serie de televisión estadounidense de drama adolescente.
 Gossip Mx, revista electrónica dedicada a la vida social.
 Gossip (1982), película inédita británica de Don Boyd.
 Gossip (Rumores que matan) (2000), película estadounidense de Davis Guggenheim.
 Gossip (2000), película sueca de Colin Nutley.
 Gossip, software de mensajería instantánea GNOME.
 Gossip, videojuego experimental de Atari 2600.
 Gossip, álbum de estudio de Mikiny Bouře.
 Gossip (1986), álbum de estudio de Paul Kelly and the Coloured Girls.
 Gossip, álbum de estudio de Sleeping with Sirens.
 «Gossip» (2007), canción de Lil Wayne.
 «Gossip» (2011), canción de Vanessa Amorosi.